Наталья Орлова:
 Орлова, Наталья Алексеевна (род. 1969) —  депутат Государственной думы VIII созыва
 Орлова, Наталья Вячеславовна (род. 1948) — российский режиссёр-мультипликатор.
 Орлова, Наталия Фёдоровна (1939—2018) — советская и российская актриса театра и кино,